Sweethearts – cortometraggio del 1902 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Sweethearts – cortometraggio del 1921 prodotto dalla Joan Film Sales
Sweethearts – cortometraggio del 1929 diretto da Ben Holmes
Bisticci d'amore (Sweethearts) – film del 1938 diretto da W.S. Van Dyke II e, non accreditato, Robert Z. Leonard
Sweethearts – film del 1957 diretto da Gerardo de Leon
Sweethearts – film del 1972 diretto da Leody M. Diaz
Sweethearts – film del 1997 diretto da Aleks Horvat
Sweethearts – album di Katrine Moholt del 2008

Pagine correlate 
 Sweetheart